Каре́тников — русская фамилия.

Известные носители 
 Каретников, Андрей Андреевич (1875—?) — российский архитектор, реставратор, губернский архитектор Архангельской губернии.
 Каретников, Валентин Григорьевич — советский и украинский астроном.
 
 Каретников, Владимир Владимирович (род. 1944) — депутат ГД РФ двух созывов.
 Каретников, Иван Владимирович (род. 1942) — советский пловец.
 Каретников, Николай Николаевич (1930—1994) — советский композитор.
 Каретников, Семён Никитич (1893—1920) — один из ведущих командиров в армии Махно.

 Каретникова, Вера Владимировна (род. 1984) — белорусская певица.